Prenzel ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Prenzel (* 1952), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Marianne Prenzel (* 1926), deutsche Schauspielerin
 Tatjana Prenzel (* 1990), deutsche Illustratorin
 Thomas Prenzel (* 1968), deutscher Nordischer Kombinierer 
 Uwe Prenzel (* 1966), deutscher Nordischer Kombinierer
 Werner Prenzel (1929–2016), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Prentzel
 Brenzel